DerBali United Football Club ist ein indonesischer Fußballverein aus Gianyar auf der Insel Bali. Aktuell spielt der Verein in der höchsten Liga des Landes, der Liga 1.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein ursprünglich 1989 als Putra Samarinda FC auf Kalimantan. 2015 zog der Verein um und wurde in Bali United FC umbenannt. 2019 wurde der Verein erstmals indonesischer Meister und verteidigte den Titel in der Saison 2021/22.

Erfolge

Liga 
 Indonesischer Meister: 2019, 2021/22
 Indonesischer Vizemeister: 2017
 Indonesischer Zweitligameister: 2008/09

Pokal 
 2011, 2012 – Inter Island Cup – 2. Platz
 2016 – Trofeo Bali Celebest – Sieger
 2016 – Trofeo Persija – 2. Platz
 2017 – Bali Island Cup – Sieger
 2018 – Indonesia President's Cup – 2. Platz

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Stadion Kapten I Wayan Dipta in Gianyar auf Bali aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 25.000 Zuschauern.

Koordinaten:

Aktueller Kader 
Stand: März 2022

Beste Torschützen seit 2001

Trainer seit 2008

Ausrüster und Sponsoren

Weblinks 

 Offizielle Vereinsseite
 
 
 
 
 Bali United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Indonesischer Fußballverein
Gegründet 1989
Organisation (Bali)